Luisa Augusta Dánská (7. července 1771, Hørsholm – 13. ledna 1843, Augustenborg) byla dánská princezna z dynastie Oldenburgů, dcera krále Kristiána VII. a jeho ženy Karoliny Matyldy.

Životopis 

Luisa Augusta byla oficiálně druhým potomkem krále Kristiána VII. a britské princezny Karoliny Matyldy; pravděpodobnější však je, že jejím skutečným otcem byl Johann Friedrich Struensee, německý lékař jejího otce a milenec její matky. Nebyla však prohlášena za nelegitimní a zbavena práv členky dánského královského rodu.

V roce 1772 byla matka Luisy Augusty obviněna z cizoložství, manželem zapuzena a vypovězena z Dánska, a to na popud královy ambiciózní nevlastní matky, královny vdovy Juliany Marie. Děti nešťastné královny (Luisa Augusta a její starší bratr, budoucí král Frederik VI.) pak bez matky žily v paláci Christiansborg pod dohledem této nevlastní babičky; za těchto okolností se mezi oběma sourozenci vytvořily velmi těsné vztahy, které trvaly celý život.

Manželství a potomci 

Již v Luisiných osmi letech vznikl v jejím okolí plán provdat ji za příslušníka některé z vedlejších větví oldenburské dynastie, aby u jejích eventuálních budoucích dětí, jež by se mohly stát následníky dánského trůnu, byla zajištěna krev dánského panovnického rodu; u ní panovalo podezření, že není dcerou královou. Nakonec byl vybrán její vzdálený bratranec, augustenburský princ následník. 27. května 1786, ve věku 14 let, uzavřela Luisa Augusta sňatek s augustenburským princem Frederikem Kristiánem.

Z manželství vzešly tři děti, dcera a dva synové:
 Karolina Amálie (28. června 1796 – 9. března 1881), ⚭ 1815 Kristián VIII. (18. září 1786 – 20. ledna 1848), dánský král od roku 1839 až do své smrti
 Kristián August (19. července 1798 – 11. března 1869), vévoda šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-augustenburský, ⚭ 1820 Luisa Žofie z Danneskiold-Samsøe (22. září 1796 – 11. března 1867)
 Frederik Emil August (23. srpna 1800 – 2. července 1865),
 ⚭ 1829 Henriette Danneskjold-Samsøe (9. května 1806 – 10. září 1858)
 ⚭ 1864 Mary Esther Lee (3. října 1837 – 4. července 1914)

Po smrti manžela strávila Luisa Augusta zbytek života správou augustenburského panství a výchovou a zabezpečením svých dětí. V době její smrti dcera Karolina Amálie byla již jako manželka Kristiána VIII. dánskou královnou.

Potomstvo Luisy Augusty bylo a je početné. Mezi jinými lze jmenovat Fridricha VIII. Šlesvicko-Holštýnského a jeho pravnuka, současného švédského krále Karla XVI. Gustava, řeckého krále Konstantina II. a jeho sestru, španělskou královnu Sofii, matku španělského krále Filipa či dánskou královnu Markétu II.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/holstein.html
 http://www.rosenborgslot.dk/ (dánsky nebo anglicky)
 http://www.thepeerage.com/p10230.htm#i102295
 Luisa Augusta na stránkách genealogy.euweb

Luisa Augusta Dánská
Luisa Augusta Dánská
Luisa Augusta Dánská
Šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-augustenburské princezny
Augustenburské vévodkyně
Narození v regionu Hovedstaden
Úmrtí v regionu Syddanmark
Narození 7. července
Narození v roce 1771
Úmrtí 13. ledna
Úmrtí v roce 1843
Ženy